ИТЗ может означать:

 Ижорский трубный завод
 Изоляционный трубный завод